Osceola peut désigner :

Personnalité 
 en premier lieu, Osceola (1804-1838), chef de guerre indien séminole ;
 Anna Osceola (née en 1988), actrice américaine.

Localités

Au Canada 
 Osceola, village du  d'Admaston Bromley, dans le comté de Renfrew et la province de l'Ontario ;

Aux États-Unis 
 Osceola, ville du comté de Mississippi, dont elle est l'un des deux sièges, dans l'État de l'Arkansas ;
 Osceola, localité au sein du , dans le comté de Saint Joseph et l'État de l'Indiana ;
 Osceola, ville siège du comté de Clarke, dans l'État de l'Iowa ;
 Osceola, petite ville du comté de Saint Clair, dans l'État du Missouri ;
 Osceola, petite ville siège du comté de Polk, dans l'État du Nebraska ;
 Osceola, localité du comté de Lewis, dans l'État de New York ;
 Osceola, localité disparue du comté de Randolph, dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 dans l'État du Wisconsin :
 Osceola, localité, avec statut de , du comté de Polk, dont le territoire est presque entièrement enclavé dans celui de la ville () homonyme ;
 Osceola, localité, avec statut de , du comté de Polk, dont le territoire enclave presque entièrement celui du villagee () homonyme ;
 Osceola, ville du comté de Fond du Lac ;
 Osceola Mills, localité, avec statut de , du comté de Clearfield, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Osceola Township, localité, avec statut de , du comté de Tioga, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 dans l'État du Michigan :
 Osceola Township, localité, avec statut de , du comté de Houghton ;
 Osceola Township, localité, avec statut de , du comté d'Osceola ;
 Osceola Township, petite localité, avec statut de , du comté de Renville, dans l'État du Minnesota ;
 le mont Osceola, un des sommets, s'élevant à  d'altitude, de la chaîne des montagnes Blanches, dans l'État du New Hampshire ;
 Par ailleurs, trois comtés portent le nom de «  » ().

Culture 
 « Osceola » a été un des premiers noms de plume de l'écrivain danois Karen Blixen ;
 Osceola, film allemand réalisé par Konrad Petzold, sorti en 1971 ;
 Plusieurs personnalités du monde du cinéma, dont des acteurs et actrices ont le nom « Osceola » comme composante de leur identité, soit comme prénom, soit comme nom de famille.

Homonymie